A demokrácia megszületése előtt az ókori Athén fölött királyok sora uralkodott. Egészen az i. e. 13. századi letelepüléstől az arisztokratikus köztársaság kialakulásáig.

Az athéni királyok mitikus fiktív listája az alábbi:

 
Ókori görög uralkodók listái